Села:
 Підлісся — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Любомльський район
 Підлісся — Івано-Франківська область, Рожнятівський район
 Підлісся — Івано-Франківська область, Тисменицький район
 Підлісся — Київська область, Броварський район
 Підлісся — Львівська область, Львівський район
 Підлісся — Львівська область, Стрийський район
 Підлісся — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Бучацький район
 Підлісся — Хмельницька область, Красилівський район

 Підлісся — колишнє село, нині у складі смт Гримайлів Гусятинського району Тернопільської області.